Дженис Гриффит (, ) — американская порноактриса и эротическая фотомодель, лауреатка премии XBIZ Award.

Биография 
Родилась 3 июля 1995 года в Нью-Йорке, имеет индийские корни по отцовской линии и гвианские по материнской. В порнобизнесе дебютировала в октябре 2013 года, в возрасте 18 лет, после того, как  связалась с помощью Twitter с порноактёром Джеймсом Дином, который и ввёл её в порноиндустрию. Первой ролью стали съёмки в сцене двойного проникновения с Дином и Тони Рибасом.

Снималась для таких студий, как Evil Angel, Zero Tolerance, Tushy, Vixen, Jules Jordan Video, Mile High, Brazzers, Kick Ass, Girlfriends Films, Pulse Distribution, Digital Sin, Kink.com, Digital Playground, Naughty America и Wicked.

Снялась более чем в 230 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Anal Models 2,
 Bangin' Blondies,
 College Teen Sluts,
 Daddy Issues 3,
 Exotic And Curvy 4,
 Good Fuck To You 2,
 Horny Hotties,
 I Know That Girl 26,
 Let's Play,
 Model Behavior 2,
 Natural Beauties 4,
 Penis Pixies,
 Pretty and Petite,
 Real Teens Caught On Tape,
 Squirt In My Face,
 Teens Love Huge Cocks 20.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США